Spörrle ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Spörrle (* 1936), deutscher Schauspieler
 Mark Spörrle (* 1967), deutscher Autor und Journalist